rots (steen)
Rots (gemeente) - Franse gemeente
Esther Rots (1972) - een Nederlandse filmproducent
Henri Rots (1898 - 1944) - een Nederlandse architect
Primaatschap van Petrus - de apostel Petrus als de rots waarop de kerk gebouwd zal worden
De Rots (Rachmaninov) - een fantasie voor orkest door Sergej RachmaninovŻ